Acaiacá —Cedrela fissilis
Carrapeta-verdadeira — Guarea guidonia
 Cedro-do-oregon — Chamaecyparis lawsoniana 
Cedrela huberi
Poupartia amazonica
Protium altissimum
Thuja occidentalis

Desambiguação